Recogne steht für:
 Recogne (Belgien), Ortsteil der Gemeinde Libramont-Chevigny, Provinz Luxemburg, Belgien 
 (3365) Recogne, Asteroid 

Siehe auch:
 Deutscher Soldatenfriedhof Recogne-Bastogne, Kriegsgräberstätte aus dem Zweiten Weltkrieg